Onderdistrict in Indonesië
 Gebang (onderdistrict van Purworejo), een onderdistrict van het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Gebang (Langkat), een onderdistrict van het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Gebang (onderdistrict van Cirebon), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Gebang (Bonang), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Gebang (Gabus), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Gebang (Gemuh), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Gebang (Masaran), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Gebang (plaats in Purworejo), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Gebang (Bangkalan), een plaats in het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Gebang (Pakel), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Gebang (Patrang), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Gebang (plaats in Cirebon), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java